Lingenau ist der Name
einer Gemeinde in Österreich, siehe Lingenau
eines Ortsteiles der Gemeinde Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt, siehe Lingenau (Raguhn-Jeßnitz)
einer Bogenbrücke bei Lingenau in Österreich, siehe Lingenauer Hochbrücke